John Cummings puede referirse a:

 John Cummings (Massachusetts) (1812-1898), político estadounidense y presidente del banco de Massachusetts 
 Profesor John Cummings (1828-post-1913), gaitero irlandés de Athenry 
 John Cummings (político) (1943-2017), diputado del Partido Laborista inglés 
 John Cummings (futbolista) (nacido en 1944), futbolista escocés 
 Johnny Ramone (John Cummings, 1948-2004), guitarrista americano del grupo de rock The Ramones 
 John Cummings (músico), guitarrista escocés de la banda Mogwai 
 John Cummings (béisbol) (nacido en 1969), lanzador de béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos 
 John A. Cummings (1838-1887), alcalde de Somerville, Massachusetts 
 John Michael Cummings (nacido en 1963), novelista estadounidense y escritor de cuentos. 
 John W. Cummings (1855-1929), abogado y político estadounidense en Massachusetts